De vijfde editie van het Afrikaans kampioenschap hockey voor mannen werd in 1996 gehouden in het Zuid-Afrikaanse Pretoria. Het toernooi met 6 deelnemers werd gehouden van 13 tot en met 21 april. Zuid-Afrika verdedigde met succes de titel.

Wedstrijden 
* de precieze ranking is niet bekend omdat enkele uitslagen ontbreken.

Eindrangschikking

* de precieze ranking is niet bekend omdat enkele uitslagen ontbreken.

Hockey in 1996
Afrikaans kampioenschap hockey
Hockey in Zuid-Afrika
Sportevenement in Pretoria